Beuys steht für:
 Beuys (Film),  deutsche Filmbiografie im Dokumentarstil über den Künstler Joseph Beuys von Andres Veiel aus dem Jahr 2017

Beuys ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Beuys (* 1943), deutsche Schriftstellerin, Redakteurin, Historikerin und Journalistin
 Joseph Beuys (1921–1986), deutscher Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker, Politiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Block Beuys, eine  Installation im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt
 Joseph-Beuys-Gesamtschule
 Beus
 Beuß
 Buys
 Boyce
 Boys